

Geografia

Austria 
 Obdacher Sattel – valico alpino (Stiria)

Repubblica Ceca 
 Sattel – antico nome tedesco di Sedloňov, comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)

Svizzera 
 Passo del Sattel – valico alpino (Canton Svitto)
 Sattel – comune nel distretto di Svitto (Canton Svitto)